

Cinema 
The Vigil – cortometraggio del 1914 diretto da George Osborne
The Vigil – film del 1998 diretto da Justin MacGregor
The Vigil – cortometraggio del 2013 diretto da Molly Gard

Musica 
 The Vigil – album di Chick Corea del 2013